Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2021 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 24. bis zum 28. Mai 2021 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

2021
Dameneinzel Qualifikation